Gli Inferno Sci-Fi Grind'n'Roll (a volte abbreviati in Inferno) sono stati un gruppo musicale italiano, formatosi a Roma nel 2002. Si sono sciolti il 21 dicembre 2012.

Formazione 
Valerio Fisik - chitarra
Giovanni "Gio" Bottone - voce
Daniele "Dan" Lunardi - basso
Jimmy Bax  - synth
Demian Campora - batteria

Ex componenti 
Fabio "Reeks" Recchia - synth

Discografia

Album studio 
2004 - Inferno Sci-Fi Grind'n'Roll (Donnabavosa Records, Bar La Muerte, Escape From Today, Shove Records)
2009 - Pompa magna (Subsound Records)
2012 - The Fall and Rise and Fall of Inferno Sci-Fi Grind'n'Roll (Subsound Records)

Split 
2007 - A Bullet Sounds the Same (In Every Language)

Note

Collegamenti esterni 
 
 Scheda su Spirit of Metal
 Sito ufficiale della Subsound Records